Luis Antônio Venker de Menezes, más conocido como Mano Menezes (Passo do Sobrado, Rio Grande do Sul; 11 de junio de 1962) es un exfutbolista y actual entrenador de fútbol brasileño. Actualmente dirige el Internacional de la Serie A de Brasil. Dirigió a la selección de fútbol de Brasil desde 2010 hasta noviembre de 2012.

Trayectoria

Como jugador 
Comenzó su carrera en el fútbol como jugador, jugando como delantero en el Rosario entre los años setenta y ochenta. Más tarde también jugó para Fluminense y Guarani.

Finalizó su carrera para dedicarse al estudio de la educación física y como entrenador.

Como entrenador 
Comenzó su etapa como entrenador en 1997 en Guarani, uno de sus clubes como jugador, permaneciendo hasta el año 2002. Después dirigió a Brasil da Pelotas, Iraty SC y al Guarani otra vez sin permanecer mucho tiempo en estos clubes. En 2004 estuvo en 15 de noviembre y en 2005 entrenó al Caxias.

En 2005 llegó a un equipo importante como Grêmio, consiguiendo ascender a Serie A y obteniendo dos Campeonato Gaúcho y el subcampeonato de la Copa Libertadores 2007.

En 2008 es contratado por el Corinthians, con el que también logró ascender a la Serie A, y ganar la Copa de Brasil 2009 y el Campeonato Paulista del mismo año.

Apenas concluida la Copa Mundial de Fútbol de 2010, el 24 de julio, Mano fue contratado como nuevo entrenador de la Selección de fútbol de Brasil con el objetivo de triunfar en la Copa América 2011, la Copa FIFA Confederaciones 2013 y posteriormente, en la Copa Mundial de Fútbol de 2014. En su primer desafío; la Copa América 2011, superó la fase inicial como primero del grupo, pero en los cuartos de final fue derrotado y eliminado por la selección paraguaya, dirigida en aquel entonces por Gerardo Martino, quien posteriormente alcanzó la final del certamen continental. Asimismo, también perdió contra  en la final del Torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A finales del año 2012, fue despedido de su cargo como seleccionador y sustituido por Luiz Felipe Scolari.

Tras dejar la "seleção", se hizo cargo del Flamengo en 2013. Al año siguiente, regresó al banquillo del Corinthians.

Su siguiente destino fue el Cruzeiro, al que dirigió en 2 etapas, con un paso por el Shandong Luneng Taishan de China entre ellas.

Posteriormente se incorporó al Palmeiras, al que dirigió en 2019.

En 2020 dirigió el Bahia. De cara al año 2021, realizó una incursión al fútbol de Arabia Saudita con su llegada al Al-Nassr, club en el que duraría hasta octubre del mismo año.

Clubes

Como jugador

Como entrenador 

 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

Fuente: Transfermarkt - Ceroacero

DT de Brasil

Palmarés

Campeonatos estaduales

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial

Entrenadores de fútbol de Brasil
Entrenadores de fútbol que nunca jugaron profesionalmente
Entrenadores de la selección de fútbol de Brasil
Entrenadores del Grêmio Esportivo Brasil
Entrenadores de la Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Entrenadores del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Entrenadores del Sport Club Corinthians Paulista
Entrenadores del Clube de Regatas do Flamengo
Entrenadores del Cruzeiro Esporte Clube
Entrenadores del Shandong Taishan
Entrenadores de la Sociedade Esportiva Palmeiras
Entrenadores del Al-Nassr Football Club